Рафаель Надаль переміг у фіналі Новака Джоковича з рахунком 7–5, 1–6, 6–3, здобувши десяту свою перемогу в Italian Open. Надаль відіграв два матчпойнти у матчі третього кола проти Дениса Шаповалова. Це вже четвертий турнір, в якому Надаль здобув принаймні десять перемог. Таке досягнення підкорилося тільки йому одному. 

Джокович програв у фіналі Italian Open ушосте, що є новим рекордом Туру. Уперше чемпіони як серед чловіків, так і серед жінок (Іга Швйонтек) відіграли однакове число матчпойтів (2) на тій же стадії (1/8 фіналу). Цікаво, що ян Надаль, так і Швйонтек були чинними чемпіонами Відкритого чемпіонату Франції. 

Лоренцо Сонего став першим італійським півфіналістом турніру в Римі після Філіппо Воландрі в  2007.

Сіяні гравці
Вісім перших номерів посіву починали турнір з другого кола.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Щасливі лузери

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Гравці

Посів
Посів базувався на рейтингу ATP від 3 травня 2021 року.

Інші учасники
Наступні гравці отримали вайлдкард:
  Сальваторе Карузо
  Джанлука Магер
  Лоренцо Музетті
  Стефано Травалья

Наступні гравці відібралися в кваліфікації:
  Роберто Карбаллес Баена
  Алехандро Давидович Фокіна
  Федеріко Дельбоніс
  Юго Делльян
  Каміль Майхржак
  Камерон Норрі
  Томмі Пол

Наступні гравці були щасливими лузерами:
  Аліяж Бедене
  Йосіхіто Нісіока

Знялися 
Перед турніром
  Борна Чорич → його замінив  Міомір Кецманович
  Роджер Федерер → його замінив  Рейллі Опелка
  Джон Ізнер → його замінив  Ласло Дзере
  Гідо Пелья → його замінив  Йосіхіто Нісіока
  Каспер Руд → його замінив  Аліяж Бедене
  Стан Вавринка → його замінив  Ллойд Гарріс

Під час турніру
  Пабло Карреньйо Буста

Припинили гру 
  Губерт Гуркач

Посилання

 Основна сітка 
 Сітка кваліфікації 

Italian Open – Singles
Men's Singles